ATB peut faire référence à :
 Active Time Battle, un système de gameplay dans la saga de jeux vidéo Final Fantasy ;
 antibiotique, une substance de blocage ou de destruction des bactéries ;
 Arab Tunisian Bank, une banque tunisienne ;
 Automatische treinbeïnvloeding, le système de contrôle de vitesse des trains néerlandais ;
 André Tanneberger, alias ATB, un DJ et producteur de trance allemand ;
  ;
 All Terrain Bike (en français, vélo tout terrain).
 Aéroport Toulouse Blagnac, la société gérant l'aéroport de Toulouse Blagnac